Дуги низ година Југославија и СССР су одмеравале снаге у међусобним пријатељским мечевима. Ти сусрети су се одржали до данашњих дана. Ветерани ових земаља су се сусрели у Москви и одиграли меч од 8. – 10. новембра 2007. године. За СССР су играли Корчној, Васјуков, Тајманов, Балашов, Зајцев, Авербах, Воротников, Макулски, Фатабеликова и Зајцева, док су за Југославију наступили српски шахисти Светозар Глигорић, Борислав Ивков, Александар Матановић, Велимировић, Никола Караклајић, Богдан Влаховић, Спасојевић, Савић, Лазаревићева и Благојевић. СССР је победио резултатом 11 : 9.

Преко 15 година трајао је ривалитет између ових земаља у време велике доминације Совјетског Савеза када је Југославија била „вечито друга“.

Мечеви ових ривала су описани у књизи на руском језику „Пријатељи и ривали“. Обухваћени су мечеви одржани од 1950. до 1980.

У укупном билансу СССР је остварио 22 победе, нерешених партија није било и без победе Југославије. У поенима је било 666 : 388.

1956. 
Београд, јули 1956.

Југославија - СССР26 : 38

1957. 
Лењинград, 1 јули до 16 јули 1957.

СССР - Југославија42 : 22

1958. 
Загреб, 22. јуни до 27 јуни 1958.

Југославија - СССР 
12½ : 19½

Репрезентација Југославије:

 Светозар Глигорић
 Александар Матановић
 Борислав Ивков
 Божидар Ђурашевић
 Петар Трифуновић
 Милан Матуловић
 Андрија Фудерер
 Борислав Милић
 Браслав Рабар
 Марио Берток

Репрезентација Совјетског Савеза:

 Паул Керес
 Ефим Гелер
 Виктор Корчној
 Марк Тајманов
 Исак Болеславски
 Александар Котов
 Лав Полугајевски
 Алексеј Суетин
 Николај Крогијус

1961. 
Београд, 1961.

Југославија - СССР28½ : 31½

 Мушке табле: 15½:20½
 Женске табле: 6:6
 Јуниорске табле: 7:5

1962. 
Лавов, 1962.

СССР - Југославија

37 : 23

 Мушке табле: 22½:13½
 Женске табле: 7½:4½
 Јуниорске табле: 7:5

1963. 
Ријека, 1963.

Југославија - СССР24½ : 35½

 Мушке табле: 14½:21½
 Женске табле: 6:6
 Јуниорске табле: 4:8

1964. 
Лењинград, 1964.

СССР - Југославија38½ : 21½

 Мушке табле: 25:11
 Женске табле: 7½:4½
 Јуниорске табле: 6:6

1965. 
Врњачка Бања, 1965.

Југославија - СССР22 : 38

 Мушке табле: 12½:23½
 Женске табле: 4:8
 Јуниорске табле: 5½:6½

1967. 
Будва, 1967.

Југославија - СССР28½ : 43½

 Мушке табле: 17:19
 Женске табле: 7:11
 Јуниорске табле: 4½:13½

1971. 
Јереван, 1971.

Југославија - СССР35 : 19

 Мушке табле: 23½:12½
 Јуниорске табле: 11½:6½

1974. 
Београд, 1974.

Југославија - СССР16½ : 19½

 Мушке табле: 23½:12½
 Јуниорске табле: 11½:6½

1975. 
Одеса, 1975.

СССР - Југославија20 : 16

2007. 
Москва, 8. - 10. октобра 2007.

СССР - Југославија (ветерани)

11 : 9

Спољашње везе 
 
 Коначна табела

Шаховски мечеви
Пријатељски шаховски мечеви репрезентација
Шах у Југославији
Шах у Совјетском Савезу